Chobotnice je název živočišného řádu, který se vyskytuje i v mnoha přenesených významech a názvech uměleckých děl. 

biologie
 chobotnice (Octopoda) – vodní živočichové, řád patřící do třídy hlavonožců

architektura
 chobotnice či blob – přezdívky pro Kaplického návrh budovy Národní knihovny na Letné v Praze

kinematografie
 Chobotnice (seriál) – italský televizní seriál natáčený od roku 1984, jehož hlavní postavou je inspektor Corrado Cattani 
 Chobotnice z II. patra – český film, 1986 (sestřih seriálu Chobotnice z II. patra)
 Veselé Vánoce přejí chobotnice – český film, 1986  (sestřih seriálu Chobotnice z II. patra)
 Chobotnice z II. patra (seriál) – český seriál, 1987

kultura
 Zmrzlina a chobotnice – písnička Ivana Hlase z alba Havěť všelijaká 2 (2006)
 Chobotnice – písnička Jiřího Zycha na albu Petra Lutky Budka (2000, nahrávka z roku 1982)

jiné
 Chobotnice (Domica) – krápníkový útvar ve slovenské jeskyni Domica
 chobotnice – přeneseně mafiánská zločinecká organizace
 chobotnice (takazokuri) – jeden z klasických typů japonské bonsaje

Externí odkazy